A Republikanska futbołna grupa (1982/1983) była 59. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CSKA Septemwrijsko Zname Sofia.

Tabela końcowa

Baraże o utrzymanie 
 Czernomorec Burgas – Łokomotiw Płowdiw 2 – 1, 0 – 0
 Osam Łowecz – FK Chaskowo 0 – 0, 1 – 2

Zespoły Czernomorec Burgas i FK Chaskowo utrzymały się w 1. lidze.

Wobec karnej degradacji zespołu Spartak Plewen postanowiono, że o zwolnione miejsce w 1. lidze zagrają zespoły, które przegrały w pierwszych barażach.

 Łokomotiw Płowdiw – Osam Łowecz 2 – 1 (po dogrywce)

Zespół Łokomotiw Płowdiw awansował do 1. ligi, natomiast drużyna Osam Łowecz pozostała w 2. lidze.

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Przypisy

Bibliografia 
 

1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
1982 w Bułgarii
1983 w Bułgarii